Agüelicos puede referirse a:
El nombre común de la planta Muscari comosum.
El nombre común de la planta Muscari neglectum.